DYG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dayong (Cina)
 dyg – codice ISO 639-3 della lingua agta di Villa Viciosa